Hr.Ms. Z 6 (1917) - Nederlandse torpedoboot
 Torpedobootjager Z6 - Duitse torpedobootjager